Кубок Тай Компетишн () или Кубок конкуренции Шевалье Бутеля () — международный футбольный клубный турнир, разыгрывавшийся между командами Лиги Росарина и Лиги футбола Аргентины от Аргентины и командами Уругвайской футбольной ассоциации от Уругвая с 1900 по 1919 год (розыгрыш за 1919 год состоялся уже в мае 1920 года).

Кубок, вручаемый победителю, был подарен турниру президентом Ассоциации футбола Аргентины Френсисом Чевальером Боутелем в 1900 году. Турнир носил английское название в связи с большой ролью, которую сыграли англичане в популяризации футбола в Аргентине и Уругвае. Название можно перевести на русский язык как «Кубок равной конкуренции». В испанской версии турнир назывался как «Кубок конкуренции Шевалье Бутеля».

Финал турнира, по традиции, проходил в Буэнос-Айресе, в то время, как полуфиналы проходили в Росарио и Монтевидео.

С 1900 по 1906 годы в полуфиналах играли два представителя Лиги футбола Аргентины и один — из Лиги Росарины и Уругвайской футбольной ассоциации, с 1907 по 1919 год турнир приобрёл международный масштаб, полуфинал проходил в каждой стране (обычно в виде национального Кубка Конкуренции), а победители встречались между собой.

Матчи плей-офф (1900—1906)

Финалы (1907—1919)

Количество кубков 
  Алумни (бывшая АВШ) — 6
  Уондерерс (ныне Монтевидео Уондерерс) (Уругвай) — 3
  Росарио — 3
  Насьональ — 2
  Бельграно Атлетик (Аргентина) — 1
  Бока Хуниорс — 1
  ЦУЖДКК (ныне — Пеньяроль) — 1
  Ривер Плейт — 1
  Сан-Исидро — 1

Ссылки 
 Cup Tie Competition — First Division на rsssf.com

Примечания 

Международные клубные соревнования по футболу
Футбол в Уругвае
Международные соревнования по футболу в Аргентине
1900 год в Аргентине
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1900 года
Исчезли в 1920 году